Los Murales en Michoacán fueron pintados en el siglo XX durante la época del muralismo mexicano y algunos en época posterior, siendo elaborados por reconocidos artistas plásticos naciones y extranjeros. En el siglo XXI también han sido pintados algunos murales en edificios públicos de Michoacán.

Muralistas con obra presente en Michoacán 

Mexicanos
 José Clemente Orozco (n. Zapotlán actual Ciudad Guzmán, Jalisco 23 de noviembre de 1883 – m. Ciudad de México 7 de septiembre de 1949)
 Ramón Alva de la Canal (n. Ciudad de México el 29 de agosto de 1892 – m. Ciudad de México en 1985)
 Juan O'Gorman (n. Ciudad de México 6 de julio de 1905 – m. Ciudad de México 18 de enero de 1982)
 Federico Cantú (n. Cadereyta Nuevo León 1907 – m. Ciudad de México 1989) 
 Alfredo Zalce (n. Pátzcuaro 12 de enero de 1908 – m. Morelia 19 de enero de 2003)
 Roberto Cueva del Río (n. Puebla 28 de abril de 1908 – m. Ciudad de México 24 de junio de 1988)
 Manuel Pérez Coronado (Mapeco) (n. Uruapan 1929 – m. Guanajuato 29 de diciembre de 1970) 
 Agustín Cárdenas Castro (n. Patámban, Michoacán 3 de octubre de 1936)

Otras nacionalidades
Pablo O'Higgins (n. Salt Lake City, Utah 1 de marzo de 1904 – m. 1983)
 Grace Greenwood
 Marion Greenwood (n. Woodstock Ontario, Canadá, 1909 – m. Woodstock 1970) 
 Philip Goldstein quien se cambió de nombre por el de Philip Guston (n. Montreal 27 de julio de 1913 – m. Nueva York 7 de junio de 1980)
 Reuben Kadish (n. Chicago 29 de enero de 1913 – m. 20 de septiembre de 1992) 
 Susana Wald (n. Budapest, Hungría 1937) 
 Hollis Howard Holbrook (n. Natuck Massachusetts – m. 1984)

Murales en Morelia

Murales en el Palacio de Gobierno de Michoacán 
Murales realizado por encargo del Gobernador de Michoacán David Franco Rodríguez (Periodo 1956 - 1962)

 Mural “Importancia de Hidalgo en la Independencia” pintado de 1955 a 1957 por Alfredo Zalce. Realizado en la técnica de pintura al fresco y cemento coloreado, se ubica en el cubo de la escalera principal del Palacio de Gobierno de Michoacán. Comprende un muro central, dos laterales y bóveda. 

 Mural “Historia de Morelia” pintado en 1961 y 1962 por Alfredo Zalce. Realizado en la técnica de pintura al fresco y cemento coloreado, comprende una superficie rectangular de 350 metros cuadrados, se ubica en el corredor sur de la planta alta del Palacio de Gobierno de Michoacán. 

 Mural “Gente y paisaje de Michoacán” sobre la vida en las regiones rurales de Michoacán, pintado por Alfredo Zalce en 1962. Realizado en la técnica de pintura al fresco y cemento coloreado, se ubica en el corredor norte de la planta alta del Palacio de Gobierno de Michoacán.

Fragmentos del mural “Gente y paisaje de Michoacán”:

Murales en el Museo Regional Michoacano 
 Mural “La Maquinación Industria” pintado en 1934 por Grace Grenwood, se ubica en el corredor lateral de la segunda planta del Museo Regional Michoacano.

 Mural “La Inquisición”  pintado en 1935 por Philip Goldstein (quien se cambió el nombre por Philip Guston) y Reuben Kadish, en la idea de la obra también colaboró el poeta J. H. Langsner, presentándose en el mural la firma de los tres personajes. Comprende una superficie de 100 metros cuadrados. Se ubica en el segundo patio del Museo Regional Michoacano. 

 Mural “Los Defensores de la Integridad Nacional” pintado en 1951 por Alfredo Zalce. Comprende una superficie de 135 metros cuadrados. Se ubica en el cubo de la escalera principal del Museo Regional Michoacano.

 Mural “Fray Alonso de la Vera Cruz” pintado en 1952 por Alfredo Zalce. Realizado en la técnica de pintura al fresco, comprende una superficie de 12 metros cuadrados. Se ubica en una de las salas del Museo Regional Michoacano.  

 Mural “Los Jinetes del Apocalipsis” pintado en 1954 por Federico Cantú Se ubica en el corredor norte de la segunda planta del Museo Regional Michoacano.

 Mural inconcluso “Retablo de la Independencia” sería una réplica del mural de ese nombre localizado en el Castillo de Chapultepec. Se trata de fragmentos de un boceto descubierto en una remodelación de 2008 en uno de los muros de la sala destinada como auditorio en la planta baja del museo, el cual fue realizado en 1978 por el artista michoacano Manuel Pérez Coronado (Mapeco), con la intención de que fuera concluido por Juan O'Gorman.

Murales en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo 
 Mural “Paisaje y economía de Michoacán”, pintado en 1935  por Marion Greenwood. Comprende una superficie de 72 metros cuadrados. Se ubica en el corredor norte de la planta alta del Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Fue mandado realizar por el Rector de la Universidad Gustavo Corona. 

 Dos lienzos murales de gran formato pintados en 1931 por Fermín Revueltas, “La defensa de la soberanía” y “La Constitución de Apatzingán” se ubican en los muros de los costados de la Biblioteca del Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Originalmente las pinturas fueron realizadas para decorar el Salón de Actos del Palacio de Gobierno de Michoacán por encargo del Gobernador de Michoacán Lázaro Cárdenas del Río.

Murales en el ex Palacio de Justicia de Michoacán 
 Mural “Morelos y la justicia” pintado por Agustín Cárdenas Castro en 1976. Comprende tres muros, su área central mide 9.56 x 7.4 metros mientras que sus laterales 1.4 x 5.3 metros. Se ubica en el cubo de la escalera principal del ex Palacio de Justicia de Michoacán, actual Museo del Poder de Justicia de Michoacán. Fue mandado realizar por el Gobernador de Michoacán Carlos Torres Manzo.

Murales en la Biblioteca Pública Universitaria 
 Dos murales pintados en 1952 por Hollis Howard Holbrook

Otros murales en Morelia  
 Mural sobre Morelos pintado en 1956 por Alfredo Zalce, Realizado en la técnica al duco, comprende cuatro tableros transportables, se ubica en la Casa Natal de Morelos.
 Mural “Morelos” pintado por Manuel Pérez Coronado, se ubica en el interior del Teatro José Rubén Romero.
 Mural “Ley y Justicia” pintado por Salvador Mora Villalpando, se ubica en la Facultad de Derecho de la UMSNH, 
 Mural “Historia Mexicana” pintado por Gilberto Ramírez, se ubica en el Teatro Universitario Samuel Ramos. 
 Mural de relieve en bronce “Las Tres Constituciones” realizado en 1986 por Alfredo Zalce se ubica en el vestíbulo del salón de sesiones del Palacio Legislativo de Michoacán. 
 Mural en mosaico realizado por Jesús Escalera Romero en la Escuela Normal Urbana Federal.
 Mural “Montañas de Michoacán” pintado en 2002 por Adolfo Mexiac, se ubica en el cubo de la escalera principal del Centro Cultural Clavijero.

Murales desaparecidos en Morelia 
 Mural “Lenin” de 1936 pintado por Alfredo Zalce y Leopoldo Méndez en la Confederación Revolucionaria Michoacán.  
 Murales en los corredores del ex convento de San Francisco pintados en 1937 por artistas de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR), fueron retirados tras una remodelación del edificio en los años 60.
 Mural pintado en 1956 por Alfredo Zalce en el techo de la Cámara de diputados del Congreso de Michoacán.
 Mural pintado en 1985 por José Carlos Palomino, se ubicaba en el desaparecido edificio del Transporte Público de Michoacán, demolido en 2001 para construir la actual sede del Poder de Justicia de Michoacán.

Murales en Pátzcuaro 
 Mural “Historia de Michoacán” pintado entre 1940 y 194 por Juan O'Gorman, se ubica en la Biblioteca Pública Federal Gertrudis Bocanegra. Fue inaugurado el 10 de febrero de 1942. La obra fue un pedido del empresario estadounidense Edgar Kraufman, de Pittsburg quien pago el mural dándole la libertad al autor de pintarlo donde deseara. 

 Murales pintados por Ramón Alva de la Canal, se ubican en el interior del Monumento a José María Morelos en la Isla de Janitzio. Fueron encargados por el Presidente Lázaro Cárdenas del Río. 

 Murales pintados en 1943 por Roberto Cueva del Río en la Biblioteca de la Quinta Eréndira, actual Sala de Banderas del CREFAL. El inmueble fue casa particular de Lázaro Cárdenas del Río.

 Mural ubicado en el centro cultural artesanal “La Casa de los Once Patios” pintado por el Maestro José Luis Soto Gonzalez. 

 Murales ubicados en el Teatro Emperador Caltzontzin.

Murales en Tacámbaro 
 Mural “Movimiento de Independencia de México”, pintado en 1953 por Alfredo Zalce, se ubica en la Escuela Secundaria Federal “Nicolás de Regules”. Fue restaurado en 2009.
Mural "Benito Juárez", estatua que se encuentra en la plaza central de Tacámbaro que tiene desde 1500.

Murales en Jiquilpan 
 Mural “Alegoría de México” pintado por José Clemente Orozco, se ubica en la Biblioteca Pública Municipal “Gabino Ortiz”.

 Mural “La Educación y la Revolución” pintado por Roberto Cueva del Río, se ubica en la escuela primaria “Francisco I. Madero”.

 Mural pintado por Roberto Cueva del Río se ubica en el auditorio del Centro Interdisciplinario de Investigaciones para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) dependiente del IPN. El inmueble fue casa particular y sitio donde nació Lázaro Cárdenas del Río.

Murales en otras poblaciones de Michoacán 
 Mural “Éxodo de la población de la Región del Paricutín” pintado en 1950 por Alfredo Zalce, Pablo O'Higgins e Ignacio Aguirre, se ubica en la Escuela Rural de Caltzontzin, Michoacán.

 Mural pintado en 1959 por Alfredo Zalce, se ubica en la Escuela Rural “Manuel Ocaranza” de Uruapan. 

 Mural pintado por Manuel Pérez Coronado (Mapeco), ubicado en el interior del Parque Nacional Eduardo Ruiz de Uruapan.

 Mural “Luz vertiginosa” pintado en 1996 por Susana Wald, se ubica en el ex convento de Tiripetío.

Referencias  

 Información sobre pintores con obra en Michoacán: https://web.archive.org/web/20100304212203/http://dieumsnh.qfb.umich.mx/artehisto/pintores.htm
 Nota periodística sobre los murales en Morelia: http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2006/06/06/planitas/contra.pdf
 Nota periodística sobre los murales en Morelia: http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2004/08/05/12n1cul.html
 Mención sobre murales en el Museo Regional Michoacano:  
 Trayectoria de Alfredo Zalce: 
 Sobre la pintura mural de Alfredo Zalce: https://web.archive.org/web/20090616085855/http://www.umich.mx/museo/galeria/zalce/pinturas2.html
 Sobre Murales de Zalce en el Museo Regional Michoacano: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89804604
 Sobre el Mural de Agustín Cárdenas Castro en el ex Palacio de Justicia de Michoacán: https://web.archive.org/web/20070819121624/http://www.tribunalmmm.gob.mx/lorelevante/relevante2006/septiembre/Festeja.htm
 Información sobre el Mural “La Inquisición”: 
 Información sobre el artista Reuben Kadish: http://reubenkadish.org/
 Artículo en inglés sobre Reuben Kadish y Philip Goldstein en Morelia: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,748696,00.html 
 Artículo en inglés sobre Grace y Marion Greenwood en Morelia: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,754975,00.html 
 Información sobre el mural de Alfredo Zalce en Tacámbaro: http://cultura.michoacan.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=377&Itemid=153
 Nota de prensa sobre restauración de murales en Jiquilpan:  http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2010/07/22/index.php?section=cultura&article=013n1cul
 Video sobre el Mural “Morelos y la Justicia”: http://www.youtube.com/watch?v=6rPyW5qXRzk
 Video sobre el Mural “Importancia de Hidalgo en la Independencia”: http://www.youtube.com/watch?v=Ji96QXYrkb8

Muralismo mexicano
Cultura del estado de Michoacán